Балахонихинский сельсовет — сельское поселение в Арзамасском районе Нижегородской области.

Административный центр — село Ковакса.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Арзамасского района
Сельские поселения Нижегородской области